Лате́рии () — древнеримский незнатный плебейский род, возможно, этрусского происхождения, представители которого начинают появляться в сохранившихся, преимущественно, эпиграфических, источниках только ближе к рубежу II—I веков до н. э. Среди членов данного семейства можно выделить следующих персоналий:

 Луций Латерий Бальб (ум. после 109 до н. э.), имя, перечисленное в одной групповой надписи из Цере, датируемой периодом между 109 и 80 годом до н. э.;
 Луций Латерий Корвин (ум. после 109 до н. э.), имя, перечисленное в одной групповой надписи из Цере, датируемой периодом между 109 и 80 годом до н. э.;
 Луций Латерий Корв (ум. после 109 до н. э.), имя, упомянутое в групповой надписи из Цере, датируемой периодом между 109 и 80 годом до н. э.;
 Квинт Латерий Рабилин (возможно, Ребилин; ум. после 109 до н. э.), имя, перечисленное в одной групповой надписи из Цере, датируемой периодом между 109 и 80 годом до н. э.;
 Латерий Хиспан (ум. после 109 до н. э.), имя, встречающееся в групповой надписи из Цере, датируемой периодом между 109 и 80 годом до н. э.;
 Публий Латерий Луск (ум. после 109 до н. э.), имя, перечисленное в одной групповой надписи из Цере, датируемой периодом между 109 и 80 годом до н. э.;
 Марк Латерий (ум. после 109 до н. э.), имя, перечисленное в одной групповой надписи, датируемой периодом между 109 и 80 годом до н. э.;
 Квинт Латерий Папериан (Папириан; ум. после 109 до н. э.), имя, встречающееся в групповой надписи из Цере, датируемой периодом между 109 и 80 годом до н. э.;
 Латерий Бальб (ум. после 109 до н. э.), имя, перечисленное в одной групповой надписи из Цере, датируемой периодом между 109 и 80 годом до н. э.;
 Марк Латерий Мул (ум. после 109 до н. э.), имя, упомянутое в групповой надписи, датируемой периодом между 109 и 80 годом до н. э.;
 Гай Латерий, сын Луция, из Ромилиевой трибы (ум. после 50 до н. э.), имя, встречающееся в одной надписи, обнаруженной в Риме и датируемой 2-й половиной I века до н. э.;
 Тит Латерий, сын Тита (ум. после 50 до н. э.), префект (кваттуорвир) «для судопроизводства», который упомянут в одной надписи из Хиспеллума (Умбрия), датируемой, как и в случае с предыдущей, 2-й половиной I века до н. э.;
 Публий Латерий, сын Публия, Нигер (ум. после 20 до н. э.), имя, упомянутое в одной надписи из Беневента (Апулия), датируемой промежутком между 20 годом до н. э. и 30 годом;
 Марк Латерий Модест (I—II вв.), севир-августал, упомянутый в одной надписи из Этрурии, которую датируют I—II веками;
 Латерия, дочь Квинта, Галла (I в.), имя, встречающееся в одной римской надписи, где также упомянут некто Авл Фульциний, сын Авла, Руф, которая датирована промежутком между 1 и 70 годами;
 Латерия Волуптата (I в.), вольноотпущенница, упоминаемая в групповой надписи из Канузия, которую датируют I веком;
 Латерия, дочь Гая, Галла (II в.), имя, фигурирующее в одной латинской надписи, найденной в Сполецие и датируемой II веком.

Примечания

Литература 
 Shackleton Bailey D. R. Adoptive Nomenclature in The Late Roman Republic // Idem. Two Studies in Roman Nomenclature. — New York, 1976. — Pр. 81—134.
Древнеримские роды